Marcos Alonso Imaz (1933–2012) spanyol labdarúgó, hátvéd
 Marcos Alonso Peña (1959), Marcos Alonso Imaz fia, szélső, edző
 Marcos Alonso Mendoza (1990), Marcos Alonso Imaz unokája, hátvéd, középpályás